Prinsessan Märtha Louise av Norge, född 22 september 1971 i Oslo, är prinsessa av Norge och dotter till kung Harald V och drottning Sonja. Hon är den fjärde i den norska successionsordningen, efter sin yngre bror Haakon Magnus och hans båda barn, prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus.

Den 24 maj 2002 gifte hon sig i Nidarosdomen i Trondheim med författaren Ari Behn. Tillsammans har de tre döttrar, Maud Angelica, född 29 april 2003, Leah Isadora, född 8 april 2005 och Emma Tallulah född 29 september 2008. I samband med giftermålet förlorade hon rätten till epitetet Kunglig Höghet och får enbart använda sig av prinsesstiteln. De båda nygifta skrev en bok 2002, Fra hjerte til hjerte, om den pilgrimsvandring de gjorde längs fjällvärldens gamla pilgrimsleder till Nidaros/Trondheim inför bröllopet. 5 augusti 2016 meddelade norska kungahuset att prinsessan Märtha Louise och Ari Behn skulle skiljas och därefter ha gemensam vårdnad om barnen. Skilsmässan gick igenom 2017.

Den 8 november 2022 meddelade hon att hon sagt upp sina kungliga uppdrag. Hon hade i juni samma år förlovat sig med amerikanen och schamanen Durek Verrett (född 1974).

Arbete och intressen 
Prinsessan har ett stort kulturintresse, inte minst vad gäller sagor och har flera gånger läst sagor för barn på norsk television. 2004 skrev hon barnboken Varför prinsar och prinsessor inte har krona på huvudet, om blivande kung Olav V:s ankomst till Norge 1905, och från 2007 har, med henne som projektledare och beskyddare, utgivningen pågått av det stora, ambitiösa sagoboksprojektet Eventyr fra jordas hjerte, med en unik samling av sagoberättelser från alla världsdelar i flera volymer med illustrationer av konstnärer från olika länder. 2006 medverkade hon i radioprogrammet Sommar i Sveriges Radio P1. Hon blev 2008 den första mottagaren av kulturpriset Regnbågåbrua (till norske konstnären Vidar Sandbecks minne) för sitt kulturella arbete. Som älskare av hästar och ridning sedan barndomen deltog hon ofta i tävlingar fram till det att hon gifte sig.

Prinsessan Märtha Louise är utbildad i sjukgymnastik (men har aldrig utövat yrket) och rosenmetoden. Hon är intresserad av alternativa behandlingsmetoder och har tillsammans med Elisabeth Nordeng startat skolan Astarte Inspiration, där man bland annat ger kurser i healing och andra andliga bildningsverksamheter internationellt. Hon hävdar att hon kan kommunicera med hästar, avlidnas andar och änglar, vilket hon och Nordeng också beskriver närmare i boken Möt din skyddsängel (2010), och det är något som väckt stor uppmärksamhet och livlig debatt i Norge. Hösten 2013 utkom uppföljningsboken Änglarnas hemligheter: änglars språk, natur och hur du öppnar dig för dem. Prinsessan Mette-Marit menar i en biografi att prinsessan Märtha Louise kan hela sjuka och att hon har botat henne från njurbäckeninflammation genom handpåläggning.

Mellan 2012 och 2014 bodde hon med familjen i London.

Prinsessan Märtha Louise har flera gånger intervjuats om sin högkänslighet och hon har nu under år 2017 tillsammans med sin medförfattare Elisabeth Nordeng, även hon en högkänslig person, kommit ut med boken Född sensitiv – våra berättelser (svensk utgåva Egia förlag). På Svenska Bok- och Biblioteksmässan den 30 september 2017 i Göteborg, höll de olika seminarier/föreläsningar om detta ämne.

Litteratur 
Underveis (bokporträtt till 30-årsdagen), av Erik Fosnes Hansen (no. 2001)
Fra hjerte til hjerte, av Prinsessan Märtha Louise och Ari Behn (no. 2002)
Varför prinsar och prinsessor inte har krona på huvudet, av Prinsessan Märtha Louise, Bazar förlag (sv. 2007)
Möt din skyddsängel, av Prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng (f.d. Samnøy), Ica Bokförlag (sv. 2010)
Änglarnas hemligheter: änglars språk, natur och hur du öppnar dig för dem, av Prinsessan Martha Louise och Elisabeth Nordeng, Ica Bokförlag (sv. 2013)
Eventyr fra jordas hjerte, världssagoantologi i flera band (Prinsessan Märtha Louise projektledare), Bazar förlag (no. 2007 —)
Född sensitiv – våra berättelser, en bok om att vara högkänslig, av Prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng, Egia förlag (sv. 2017)

Anfäder

Noter

Externa länkar 
 Norska kungahusets sida om prinsessan Märtha Louise
 Astarte Inspirations webbplats

Norska prinsessor
Huset Glücksburg
Personer inom alternativmedicin
Personer inom det paranormala
Födda 1971
Kvinnor
Levande personer
Personer från Oslo
Sommarvärdar 2006
Mottagare av Finlands Vita Ros’ orden
Personer i Norge under 1900-talet
Personer i Norge under 2000-talet